

Aardrijkskunde
Lagos (Griekenland)
Lagos (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
Lagos (Nigeria), stad in Nigeria
Lagos (Portugal), stad en gemeente in het Portugese district Faro
Lagos (Pyrénées-Atlantiques), gemeente in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques
Lagos (staat), staat in Nigeria
Lagos da Beira, plaats in de Portugese gemeente Oliveira do Hospital

Personen met de achternaam Lagos
Panagiotis Lagos, Grieks voetballer
Ricardo Lagos, Chileens jurist, econoom en politicus, president van Chili van 2000 tot 2006

Overige
Lagos (vader van Ptolemaeus), vader van Ptolemaeus I
Lagos (schip), stoomschip dat vanuit Engeland op Lagos (Nigeria) voer

Zie ook 
 Los Lagos (doorverwijspagina)